

Homonymies directes 
Bellechasse est un nom pouvant désigner :

 Bellechasse, municipalité régionale de comté de la région de Chaudière-Appalaches au Québec (Canada) ;
 Bellechasse, canton de cette même région ;
 le comté de Bellechasse, ancien comté municipal du Québec ;
 Bellechasse, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Bellechasse, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Bellechasse, ancienne circonscription fédérale du Québec ;
 Bellechasse, ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ;
 Établissements de Bellechasse, structure carcérale du canton de Fribourg en Suisse ;
 Rue de Bellechasse, rue du  à Paris ;
 Rue de Bellechasse, rue de Montréal (Québec).

Homonymies partielles 
 Bellechasse—Montmagny—L'Islet, ancienne circonscription fédérale du Québec 
 Bellechasse—Etchemins—Montmagny—L'Islet, ancienne circonscription fédérale du Québec
 Lévis—Bellechasse, circonscription électorale fédérale du Québec
 Saint-Charles-de-Bellechasse, municipalité de la région de Chaudière-Appalache au Québec
 Saint-Lazare-de-Bellechasse, municipalité de la région de Chaudière-Appalache au Québec
 Saint-Luc-de-Bellechasse, municipalité de la région de Chaudière-Appalache au Québec
 Saint-Michel-de-Bellechasse, municipalité de la région de Chaudière-Appalache au Québec

Homonymie